

История

Ход соревнований 
Фаворитами соревнований были американские прыгуны в длину Карл Льюис и Ларри Мирикс. Карл Льюис был непобедим уже в течение 7 лет, за это время он выиграл подряд более 55 соревнований, в том числе 6 соревнований с результатом лучше 8,70 м. Последний раз он проиграл на чемпионате США 1981 года своему нынешнему сопернику Ларри Мириксу. 32-летний Ларри Мирикс находился на излёте своей спортивной карьеры, которая началась в 1976 году, однако был в прекрасной спортивной форме. Пик предолимпийского соперничества Льюиса и Мирикса пришёлся на отборочный турнир в олимпийскую сборную США, который состоялся в июле 1988 года в Индианаполисе. Здесь оба спортсмена прыгнули за 8,70 м, причём Мирикс установил личный рекорд (8,74 м), а Льюис показал второй результат за всю свою предыдущую спортивную карьеру (8,76 м). Третьим претендентом на медаль был американец Майк Пауэлл, который накануне Олимпиады установил личный рекорд 8,34 м и с попутным ветром имел прыжок на 8,44 м.

Имея в квалификации худший результат по сравнению с основными соперниками (8,08 м по сравнению 8,34 м у Пауэлла и 8,19 м у Мирикса), Льюис должен был прыгать раньше их, однако финал прыжков в длину проходил менее чем через час после забега на 200 м, в котором участвовал Льюис, и ему было разрешено первые три попытки сделать последним. В первой попытке он показал 8,41 м, во второй и третьей — 8,56 (с попутным ветром) и 8,52 м. Мирикс во второй попытке прыгнул на 8,27 м, и эта попытка, в итоге оказавшаяся лучшей, принесла ему бронзовую медаль. Майк Пауэлл в третьей попытке установил личный рекорд, прыгнув на 8,49 м и вплотную приблизился к Льюису, однако прыжок Льюиса на 8,72 м в четвёртой попытке всё расставил по своим местам. Пауэлл завоевал серебро, а Льюис второй раз подряд стал олимпийским чемпионом.

После соревнований 
Карл Льюис завоюет ещё два золота Олимпийских игр в прыжках в длину (1992, 1996).

Через три года, на чемпионате мира-1991, быстро прогрессирующий Майк Пауэлл прервёт беспроигрышную серию Карла Льюиса и победит его с мировым рекордом (8,95 м). Ещё через два года он станет двукратным чемпионом мира (1991, 1993), но завоевать олимпийское золото так и не сумеет.

Рекорды

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Сеул, Олимпийский стадион, 25.09.1988—26.09.1988

 Квалификационные соревнования Сеул, Олимпийский стадион, 25.09.1988

41 участник разбит на 2 группы из 21 и 20 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 8,00 м.
{| class="wikitable"

|-
!#||Рез.||Спортсмен||Лет||Страна||colspan=3|Попытки||Кв.

{{ResLine|1|8,19|Майрикс, Ларри||||32|USA |8,19|–|–|Q|bg=#c4f4c4}}

|}

 Финал Сеул, Олимпийский стадион, 26.09.1988

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1988
 Отборочный турнир в олимпийскую сборную США по лёгкой атлетике 1988 — прыжки в длину (мужчины)

Прыжки в длину на Олимпийских играх